Ptaki:
 pawica – samica pawia.

Ryby:
 pawica (Dicologlossa hexophthalma syn. Solea hexophthalma)

Owady:
 pawica atlas;
 pawica gruszówka;
 pawica grabówka.

Osoby:
 Bolesław Pawica – polski reżyser, scenarzysta i producent.